Szantery – część miejscowości Parafianowo na Białorusi w obwodzie witebskim w rejonie dokszyckim w sielsowiecie Parafianów.
Szantery – wieś na Białorusi w obwodzie witebskim w rejonie dokszyckim w sielsowiecie Dokszyce.